Christiaan Beekhuis (1899-1975), Nederlands jurist, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
 Christiaan Beekhuis (1926), zoon van voornoemde, eveneens raadsheer in de Hoge Raad